Серге́й Вику́лов:
 
 Викулов, Сергей Михайлович (род. 1990) — российский игрок в мини-футбол.
 Викулов, Сергей Филиппович (род. 1933) — советский и российский экономист.
 Викулов, Сергей Юрьевич (род. 1957) — советский хоккеист